Lauderdale County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Lauderdale County (Alabama)
Lauderdale County (Mississippi)
Lauderdale County (Tennessee)